Ninette kan syfta på:

 Ninette (opera) – en opéra comique från 1896 i tre akter med musik av Charles Lecocq
 Ninette Island – en ö i Ontario
 Ninette de Valois (1898–2001), en brittisk ballerina och grundare av Royal Ballet